La nazionale di pallavolo femminile delle Isole Fær Øer è una squadra europea composta dalle migliori giocatrici di pallavolo delle Isole Fær Øer ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica delle Fær Øer.

Risultati

Campionato europeo dei piccoli stati

Collegamenti esterni